È la prima edizione del torneo.

In finale Eri Hozumi e Makoto Ninomiya hanno sconfitto Tereza Martincová e Markéta Vondroušová con il punteggio di 1-6, 7-6(4), [10-7].

Teste di serie 

  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (ritirate)
  Nadežda Kičenok /  Sania Mirza (primo turno)

 Eri Hozumi /  Makoto Ninomiya (Campionesse)
 Miyu Katō /  Sabrina Santamaria (primo turno)

Wildcard 

  Maddison Inglis /  Olivia Tjandramulia (primo turno)

 Annerly Poulos /  Tina Nadine Smith (primo turno)

Alternate 

  Kristína Kučová /  Tara Moore (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Adelaide International II 2022